«Owner of a Lonely Heart» () — песня английской прог-рок-группы Yes с их одиннадцатого студийного альбома 90125 (1983). Авторами являются гитарист группы Тревор Рэбин, вокалист Джон Андерсон, бас-гитарист Крис Сквайр и продюсер Тревор Хорн.

Сингл с песней, вышедший 5 ноября 1983 года, стал международным хитом, войдя в списки лучших хитов многих стран мира, включая американский (№ 1 в Billboard Hot 100 и № 1 в Hot Mainstream Rock Tracks в январе 1984 года) и другие (№ 2 — Канада, Нидерланды). По итогам 1984 года заняла 8-е место в США.

Песню в 1980-е и 1990-е годы неоднократно семплировали и делали кавер-версии и ремиксы многие музыканты, включая Майкла Джексона (1995), Фрэнка Заппу, Deep Dish (2004), и , чей сингл 2005 года вошёл в Top 10 британского чарта. В компьютерной игре Grand Theft Auto: Vice City «Owner of a Lonely Heart» звучит в качестве одного из треков радио «Flash FM». В последующие годы песня была включена в трек-листы более ста альбомов-сборников лучшей музыки.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарт всех времён

Еженедельные чарты (ремикс Max Graham vs. Yes)

Примечания

Ссылки 
  (более12 млн просмотров)
 Критика: Owner of a Lonely Heart 
 
 

Песни по алфавиту
Песни Yes
Песни 1984 года
Синглы 1984 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Песни дэнс-рока
Песни новой волны